Trucchi – cognome italiano
Domenico Trucchi o Truchi – vescovo cattolico italiano
Gondrano Trucchi – attore italiano
Pietro Paolo Trucchi – vescovo cattolico italiano

Pagine correlate 
Trucco